Паровоз Е - російський вантажний паровоз випускався в 1858-1859 роках для Миколаївської залізниці 
 Паровоз Е - американський вантажний паровоз випускався в 1915-1918, 1943-1947 роках і використовувався на залізницях Російської імперії і СРСР